Marzinkowski ist die orthographisch germanisierte Form des polnischen Familiennamens Marcinkowski und der Name folgender Personen:

 Joachim Michael Marzinkowski (* 1949), Professor für Textil- und Umweltchemie an der Bergischen Universität Wuppertal
 Peter Marzinkowski (* 1939), deutscher Spiritanerpater und der erste Bischof von Alindao in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Marcinkowski